Le dolmen de Kerhuen Ouest (ou Er-Roh-Bras, Er-Mané) est un dolmen de Belz, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé dans un champ au sein du hameau de Kerhuen.

Description 
Cet édifice, très endommagé, est un ancien dolmen à galerie dont sont encore partiellement visibles les restes d'un tumulus. Il ne subsiste que  de la chambre et une du couloir, les dalles de couverture ayant disparu.

Ce dolmen a fait partie d'un ensemble de quatre dolmens dont deux sont encore en place.

Historique 
Le monument date du Néolithique.

Le dolmen est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Dolmen de Kerhuen Est
 Sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient

Références 

Kerhuen Ouest
Monument historique classé en 1934
Belz (Morbihan)